Lanz (landbouwmachines), de naam van een Duitse fabrikant van landbouwmachines in het algemeen en tractors in het bijzonder
Lanz (Prignitz), een gemeente in de Duitse deelstaat Brandenburg
Luftschiffbau Schütte-Lanz GmbH, een Duitse voormalig fabrikant van luchtschepen

Personen met de naam Lanz 
Otto Lanz (1865-1935), Zwitserse chirurg en kunstverzamelaar
Jörg Lanz von Liebenfels (1874-1954), Oostenrijkse racistische denker
Markus Lanz (1969), Duitse presentator en producent
Monica Lanz (1991), Nederlandse roeister